Trygophorus ist der Name folgender Personen;

 Johann Hefentreger (Johannes Trygophorus; * um 1497, † 1542), lutherischer Theologe und Reformator der Grafschaft Waldeck
 Johann Trygophorus (1580–1626), deutscher Historiker und Philologe